

Cinema 
 Pariah – film del 1998 diretto da Randolph Kret
 Pariah – film del 2011 diretto da Dee Rees

Musica 
 Pariah – nome usato dal gruppo musicale Satan dopo il 1987
 Pariah – album dei Naglfar del 2005
 Pariah – singolo di Steven Wilson del 2017

Altro 
 Pariah – personaggio dei fumetti DC Comics
 Pariah – videogioco per PC e Xbox